Borgore (настоящее имя Асаф Боргер, ; 20 октября 1987, Тель-Авив) — израильский диджей и продюсер, бывший барабанщик дэт-метал-группы Shabira. Является основателем лейбла Buygore Records.

Стиль 
Стиль Borgore известен как «Gorestep», его музыка является сочетанием Drum'n'Bass, DubStep, Trap, POP, Hip-hop, electro house.

Имя 
В одном из своих интервью Borgore дал понять, что его имя является сочетанием его фамилии, Borger, и слова «gore» (англ. запёкшаяся кровь), в результате чего получается Borgore.

Дискография

Релизы 
 Gorestep: Vol. 1 (2009; Shift Recordings)
 Ice Cream Mixtape (2009; Self-Released)
 Gorestep’s Most Hated (2009; Self-Released)
 Birthday & the Black November (2010; Audio Freaks)
 Borgore Ruined Dubstep: Part 1 (2010; Buygore)
 Borgore Ruined Dubstep: Part 2 (2010; Buygore)
 Ice Cream "12 (2010; Trill Bass)
 Delicious EP (2011; Buygore)
 The Filthiest Hits…So Far (2011; Sumerian)
 Flex EP (2012; Buygore)
 Turn Up EP (2012)
 Legend EP (2013; Buygore)
 Wild Out EP (Feat. Waka Flocka Flame and Paige) (2013)
 #NEWGOREORDER LP (2014)
 The Buygore Album EP (2015)
 Keep It Sexy EP (2015)

Ремиксы 
 Rusko — Woo Boost (Borgore Remix)
 Britney Spears — Womanizer (Borgore Remix)
 Jellybass and Brother Culture — No Love (Borgore and Jazzsteppa Remix)
 Passion Pit — Sleepyhead (Borgore Remix)
 Bring Me the Horizon — It Never Ends (Borgore VIP Remix)
 Neon Hitch — Get Over U (Borgore Remix)
 Gorillaz — Clint Eastwood, Borgore’s Drinking is bad (Bootleg Remix)
 Asking Alexandria — The Final Episode (Let’s Change The Channel) (Borgore’s Die Bitch Remix)
 M.I.A. — Illygirl (Borgores Explicit Remix)
 Hollywood Undead — I Don’t Wanna Die (Borgore Remix)
 LMFAO — Sexy and I Know It (Borgore and Tomba Remix)
 Dev — Kiss My Lips (Borgore Remix)
 Cedric Gervais — Molly (Borgore Remix)
 Metallica — Master Of Puppets (Borgore Remix)
 Waka Flocka Flame — Rooster In My Rari (Borgore Remix)
 Riskay — Smell Your Dick (Borgore Remix)
 Onili — Sentimental (Borgore Remix)
 UltraBlack — Spirit Road (Borgore Remix)
 Awolnation — Sail (Borgore Remix)
 The Marvelettes — Please Mr. Postman (Borgore & Skywalker Remix)
 Migos — Hannah Montana (Borgore & Protohype Remix)
 Dirtyphonics — Hanging On Me (Borgore & Ookay Remix)
 Jason Derulo — Wiggle (Borgore Remix)
 O.T Genasis — CoCo (Borgore Remix)

См. также 
 Современная электронная музыка Израиля

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
  Borgore на youtube
  Borgore на instagram
  Borgore на soundcloud.com

Дабстеп-музыканты
Диджеи Израиля
Артисты, известные под псевдонимами
Музыкальные продюсеры Израиля